«Поливальная машина» — российский короткометражный рисованный мультфильм 1993 года. По стихотворению Андрея Усачёва.

Второй из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 26.

В мультфильме звучит композиция «Hlavolam» в исполнении Танцевального оркестра чехословацкого радио, саксофониста Феликса Словачека и пианиста Владимира Клусака.

Сюжет 
Про сбежавшую поливальную машину.

Отрывок из стихотворения:
Поливальная машинаХорошо себя вела:
Поливала, подметала,Сорок улиц убрала…

Город чист. Асфальт блестит.Постовой в асфальт глядит.
И, любуясь отраженьем,— Очень славно! — говорит.

В общем, было все прекрасно.Но в обед зашел шофер
В магазин за булкой с маслом…И не выключил мотор.

А машина — вот дела! -Только этого ждала
И, оставшись без присмотра,Потихоньку удрала.

Автор: Андрей Усачёв

Съёмочная группа

Литература 
 «Энциклопедия отечественной мультипликации» , Сергей Капков Алгоритм, 2006 — Всего страниц: 812.

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы России 1993 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы о машинах и дорожном движении